Klauser ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Klauser (* 1965), österreichischer Manager
 Arthur Klauser (1889–1959), 1946/47 Polizeipräsident und somit Leiter der Bundespolizeidirektion Wien
 Barbara Faulend-Klauser (* 1926), österreichische Pianistin, Musikerzieherin und Kulturschaffende
 Charly Klauser (* 1990), deutsche Musikerin, Multi-Instrumentalisten, Singer-Songwriterin und Produzentin
 Christoph Klauser (1924–2009), österreichischer Landes- und Kommunalpolitiker (SPÖ)
 Daniel Klauser (* 1981), Schweizer Politiker (Grüne)

 Hans Peter Klauser (1910–1989), Schweizer Fotograf
 Herbert Klauser (1916–2009), österreichischer Schriftsteller
 Johann Josef Klauser (1705–1771), böhmischer Finanzbeamter, Archivar, Hofbuchdrucker und Bibliotheksbesitzer
 Maja Elisabeth Heller-Klauser (1912–2000), Schweizer Bildhauerin, Zeichnerin und Autorin, siehe Maja Heller Schucan
 Markus Klauser (* 1958), Schweizer Schachspieler
 Max Klauser (* 1937), deutscher Fußballschiedsrichter
 Robert Klauser (1867–1951), preußischer Beamter und Landrat
 Samuel Tobias Klauser (* 1982), Schweizer Schauspieler und Musicaldarsteller
 Theodor Klauser (1894–1984), deutscher Theologe
 Thomas Klauser (* 1964), deutscher Skispringer

Klauser steht für:
 Schuhhaus Klauser, ein deutsches Schuhhandelsunternehmen
 Klauser (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern

Siehe auch:
 Clauser
 Glauser